Pistolet szybkostrzelny, 25 m to jedna w siedmiu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1952 w Helsinkach. Wystartowało 53 zawodników z 28 krajów.

Rozegrano tylko rundę finałową 27 i 28 lipca.

Rekordy

Wyniki 
Każdy ze strzelców oddawał 60 strzałów w dwóch rundach, w każdej po sześć serii po 5 strzałów. W pierwszej kolejności liczyły się trafienia w tarczę, a w razie równej liczby trafień wynik punktowy. Károly Takács obronił tytuł zdobyty na poprzednich igrzyskach. O kolejności 2. i 3. miejsca medalowego rozstrzygnęła dogrywka (3 serie po 5 strzałów). W pierwszej dogrywce Szilárd Kun i Gheorghe Lichiardopol uzyskali po 142 punkty,m a w drugiej Kun zwyciężył wynikiem 140:137.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1952